HeroQuest ist ein Brettspiel, das sich an Fantasy-Rollenspiele anlehnt. Das Spiel von Stephen Baker entstand in Zusammenarbeit mit Games Workshop und erschien beim Hasbro-Label Milton Bradley 1989 in verschiedenen Sprachen in Europa und Australien. 1990 erschien eine geänderte Ausgabe in den USA. Games Workshop verkaufte alle vorhandenen Materialien im April 1993 an Hasbro; seit 1993 wurde das Spiel bis zu seiner Neuauflage nicht mehr produziert.

Spielprinzip 
In HeroQuest spielt jeder Teilnehmer einen von vier Helden (Barbar, Zwerg, Alb oder Zauberer), die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, und durchsucht als dieser Verliese nach Monstern (Gegnern) und Schätzen (Belohnungen).

Die Hintergrundgeschichte des Spiels basiert auf bekannten Fantasyspielen und Tabletops. Allerdings treten hier keine Armeen gegeneinander an, sondern eine kleine Heldengruppe im typischen Rollenspielstil gegen eine relativ überschaubare Anzahl von Gegnern.

Ein Feld, auf dem mehrere Räume eingezeichnet sind, dient als Spielbrett; dreidimensionale Möbel, Türen, Figuren etc. werden situationsbedingt nach und nach auf das Spielbrett gestellt. Interessant ist, dass die Spieler nicht auf einmal alle Räume einsehen können (das Spielbrett ist anfangs noch leer), sondern die Räume erst beim Betreten eingerichtet und mit Monstern bestückt werden; die Spieler erkunden also ihre Umgebung. Eine weitere Besonderheit des Spiels sind die von Citadel (Games Workshop) modellierten, bemalbaren Plastikfiguren.

Die vier Spieler spielen als Gruppe zusammen gegen den Spielleiter (welcher „Morcar“, den Bösen, verkörpert, in der nordamerikanischen Version „Zargon“ genannt); er hat den Spielplan, worauf alle Räume, Fallen, Monster, Schätze etc. verzeichnet sind. Gekämpft wird mittels eines sehr einfachen und unkomplizierten Würfelsystems. Käufliche Ausrüstungen, Artefakte und Schatzkarten dienen der allmählichen Entwicklung der eigenen Spielfigur.

Erweiterungen und Versionen 
Neben dem Grundspiel sind in Europa noch vier Erweiterungen erschienen:
 1989: Karak Varn (Kellar's Keep), USA 1991
 1990: Die Rückkehr des Hexers (Return of the Witch Lord), USA 1991
 1990: Gegen die Ogre-Horden (Against the Ogre Horde)
 1991: Morcars Magier (Wizards of Morcar)

Zwei weitere Erweiterungen sind ausschließlich in den USA erschienen:
 1992: Barbarian Quest
 1992: Elf Quest

Allen Erweiterungen liegen ein neues Quest-Buch, neue Overlays (welche über das bestehende Spielfeld gelegt werden können um dessen Aussehen zu verändern) und weitere Miniaturen bei. Zusätzlich liegen bei einigen Erweiterungen weitere Spielkarten (Schätze, Zauber, …) bei. Die in den USA erschienen Erweiterungen sind zudem mit weiblichen Spielfiguren (Barbarin bzw. Elfe) ausgestattet, die allerdings nicht die Zahl der möglichen Mitspieler erhöhen, sondern lediglich als Ersatz für die männlichen Figuren aus dem Grundspiel dienen.

Zwei Mini-Erweiterungen sind im englischen White Dwarf Magazin erschienen:
 1991: The Halls of Durrag-Dol, erschienen im White Dwarf Magazine #134
 1992: The Eyes of Chaos, erschienen im White Dwarf Magazine #145

Zu HeroQuest erschienen auch drei Bücher. Jedes enthält eine Geschichte, ein Abenteuerspielbuch und in zweien ist eine neue Quest für das HeroQuest Spiel enthalten:
 1991: The Fellowship of Four ISBN 0-552-52721-1, enthält neben der Geschichte, das Abenteuerspielbuch "In the Night Season".
 1992: The Screaming Spectre ISBN 0-552-52776-9, enthält neben der Geschichte, das Abenteuerspielbuch "Beyond the World‘s Edge" und die Quest "Running the Gauntlet".
 1993: The Tyrant‘s Tomb ISBN 0-552-52777-7, enthält neben der Geschichte, das Abenteuerspielbuch "The Treasure of Chungor Khan" und die Quest "A Growl of Thunder".

In Europa ist zudem 1990 das Adventure Design Kit erschienen. Eine Erweiterung mit Kopiervorlagen, Aufklebern und Blankoplänen die den Bau eigener Level ermöglicht.

Das "HeroQuest Marvel Winter Special" erschien 1991, in diesem Magazin gab es Hintergrundinformationen zum Spiel, Tipps zum Bemalen der Figuren, es wurden auch neue Feinde im Form der Skaven eingeführt, welche noch einmal in "The Halls of Durrag-Dol" zum Einsatz kamen. Eine neue Quest "Revenge of the Weather-Man" wurde vorgestellt, es gab einen Hazards Pack, welcher neue Spielmarken enthielt. Ein Mini-Comic mit dem Titel "United we Stand?" erzählt vom ersten gemeinsamen Abenteuer der 4 Helden. Und es wird ein Blick auf das Merchandise geworfen, welches es für HeroQuest gibt.

In Japan erschien HeroQuest 1991, das besondere daran, ist das bei dieser Version ein völlig anderes Questbuch enthalten ist, mit einer komplett anderen Geschichte! Hier reisen die Helden auf die Insel Neef, um die Wiedergeburt des Chaosgottes Grimdead zu verhindern. Das Questbuch ist in mehrere Abschnitte mit steigendem Schwierigkeitsgrad unterteilt, Quest 1–3 ist für Anfänger, 4–8 mittlere Schwierigkeit, 9–14 schwer. In der Schachtel befinden sich zusätzlich 5 nur in dieser Version erhältliche Artefaktekarten, die man bei dieser Quest finden kann. Auch gibt es eine zusätzliche Regel, die es ermöglicht, die Helden aufzuleveln! Diese Version von HeroQuest ist sehr selten!

Die in Europa 1992 veröffentlichte Master Edition (Advanced Quest Edition) – eine alternative Version des Grundspieles mit zusätzlichem Inhalt – enthielt zudem noch die Erweiterung Die schwarze Garde (The Dark Company).

2013 stellte der spanische Miniaturen-Hersteller Gamezone Miniatures ein Crowdfunding-Projekt auf der Plattform Kickstarter-Projekt vor, das HeroQuest aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Originalausgabe in einer modernisierten Version neu auf den Markt bringen sollte. Dieses Vorhaben wurde aber letzten Endes aufgrund von urheberrechtlichen Problemen abgebrochen. Später war es möglich, die Finanzierung über die spanische Website Lanzanos.com weiterzuführen.

Neuauflage 

2020 kündigte Hasbro eine Neuauflage über die hauseigene Crowdfunding-Plattform HasbroPulse an. Diese war sehr erfolgreich, es wurden über 3 Millionen US$ statt der erwarteten 1 Million US$ eingenommen. Hasbro vertreibt das Spiel über die Marke Avalon Hill, die früher ein eigenständiger Verlag für strategische Spiele gewesen ist und 1998 von Hasbro gekauft wurde.

In der neuen Version wurde der männliche Alb durch eine weibliche Elfe ersetzt. Auch die Monster sind in der Neuauflage (mit Ausnahme der Bosse und Chaoskrieger) sowohl in männlicher, als auch in weiblicher Form vorhanden. Die Neuauflage gibt es in zwei verschiedenen Stufen: die Heroic Tier, welche das Grundspiel mit 71 Miniaturen, sowie vier Bonus-Miniaturen und eine weitere Miniatur enthält, die es nur in dieser Kampagne gibt und die Mythic Tier, die neben dem Grundspiel alle Stretchgoals, zwei Erweiterungen und zwei weitere Miniaturen enthält. Das Grundspiel und die beiden Erweiterungen "Kellar's Keep" und "Return of the Witch Lord" waren im Anschluss, auch normal zum kauf erhältlich, allerdings ohne die exklusiven Inhalte der Kampagne. Darüber hinaus lässt sich die Neuauflage auch alleine spielen, da sich der Spielleiter durch eine App ersetzen lässt, die zusammen mit der Neuauflage erschien. Die Neuauflage erschien Ende 2021.

Erweiterungen der Neuauflage 
Neben dem Grundspiel sind noch folgende Erweiterungen erschienen:
 2021: Die Bastion Kellars Keep (Kellar's Keep)
 2021: Die Rückkehr des Hexen-Lords (Return of the Witch Lord)
 2022: Der eisige Schrecken (The Frozen Horror, in den USA Barbarian Quest Pack)
 2023: Die Spiegelmagierin (The Mage of the Mirror, ursprünglich Quest Pack for the Elf)

Drei weitere Erweiterungen sind bisher ausschließlich in den USA erschienen. Als Crowdfunding Bonus erschienen die ersten drei, welche auch zusätzlich in der „HeroQuest: Mythic contents“ Box enthalten sind.:
 2021: Prophecy of Telor
 2021: The Spirit Queen's Torment
 2021: The Crypt of Perpetual Darkness

Zusätzlich erscheinen noch die Mini-Erweiterungen "HeroQuest: Hero Collection", welche neue Heldenfiguren, jeweils männlich und weiblich und neue Karten enthalten:
 2021: Commander of the Guardian Knights
 2022: Rogue Heir of Elethorn

Hasbro/Avalon Hill veröffentlicht auch immer wieder Gratis-Quests zum Download, diese enthalten eine neue Quest und in einigen Fällen auch Regelerweiterungen und neue Karten zum Ausdrucken:
 2020: Trainigs Quest: Rogar's Hall
 2021: Online-Quest 1: The Forsaken Tunnels of Xor-Xel
 2022: Online-Quest 0: New Beginnings
 2022: Online-Quest 2: Into the Northlands

Vergleichbare Spiele 

Die Produktion des Spieles wurde vor Jahren eingestellt; die Teile aus den Erweiterungs-Sets sind mittlerweile unter Spielefans weltweit zu begehrten Sammlerstücken geworden. Games Workshop veröffentlichte 1989 Advanced HeroQuest (in Deutschland als Herr des Schwertes von Klee vertrieben), welches Spieler ab 14 Jahren mit erweiterten Regeln weiter in die Rollenspielwelt einführen sollte. Nach der Erweiterung The Terror in the Dark 1991 wurde jedoch auch dieses eingestellt. Eine vereinfachte Variante davon namens Mighty Warriors bildete 1991 einen Spinoff dazu. 1995 veröffentlichte Games Workshop ein weiteres Spiel mit diesem Spielprinzip, Warhammer Quest. Obwohl anfangs stark mit Erweiterungen unterstützt und von den Fans heute als Sammlerstück gesucht, wurde es inzwischen eingestellt.

Dennoch gilt HeroQuest als Spinoff der Tabletop-Spiele Warhammer (bzw. StarQuest für Warhammer 40.000), die HeroQuest-Welt weist daher frappierende Ähnlichkeiten mit der Warhammer-Fantasy-Welt auf. So heißen die Zwergenfesten dort auch meist „Karak…“ und „Karak Varn“ (die erste Erweiterung zu HeroQuest, welche einen Ort darstellt) findet sich auch im Osten des Imperiums der Warhammer-Fantasy-Welt wieder.

Das Spielprinzip und der Erfolg von Hero Quest inspirierte viele andere Firmen und Lizenzgeber, eigene Brettspielvarianten davon auf den Markt zu bringen, oft allerdings ohne größeren Erfolg. Nennenswert sind dabei unter anderem folgende Systeme:

 Herr des Schwertes, von Klee Spiele (deutsche Version des Brettspieles Advanced Heroquest)
 Die Claymore-Saga, von MB (deutsche Version des englischen Brettspiels Battle Masters, das 1992 erschien)
 Warhammer Quest, erschienen 1995, neu aufgelegt 2016 (als Weiterentwicklung von HeroQuest)
 Die DSA-Reihe (DSA – Burg des Schreckens, DSA – Dorf des Grauens, DSA – Tal des Drachens, DSA – Schlacht der Dinosaurier)
 Die Legende des Sagor, eine Variante mit elektronischem Zubehör
 Dungeons und Dragons, das aktuelle Brettspiel von Parker
 Descent: Journeys in the Dark (Deutsch: Descent: Die Reise ins Dunkel), 2005 erschienen, mittlerweile (Stand: Januar 2011) gibt es fünf Erweiterungen
 Doom – das Brettspiel, 2005 erschienen, dem Computerspiel Doom 3 nachempfunden
 Dungeon Saga, 2015 erschienen, mittlerweile (Stand: Juli 2018) gibt es fünf Erweiterungen mit neuen Abenteuern, Helden- und Monsterfiguren: The Return of Valandor (dt.: Valandors Rückkehr), The Infernal Crypts, The Warlord of Galahir, The Tyrant of Halpi und The Eye of the Abyss, sowie die 6-Abenteuer-Erweiterung ohne neue Figuren The Black Fortress.

Computerspielumsetzungen 
Zwischen 1991 und 1994 entwickelte das britische Studio Gremlin Graphics Software insgesamt zwei Computerspiele und ein Add-on unter der Hero-Quest-Lizenz:
 Hero Quest (1991)
 Hero Quest: Return of the Witch Lord (1991, Add-on)
 Hero Quest 2: Legacy of Sorasil (1994)

Weblinks 

 www.heroquestworld.de große deutsche HeroQuest-Seite
 HQ-Cooperation deutschsprachige Seite mit gut besuchtem Forum

Einzelnachweise 

Spiel 1989
Fantasy-Brettspiel
Warhammer